Bulle (Frankrijk), een gemeente in het departement Doubs
Bulle (Zwitserland), een gemeente en plaats in het kanton Fribourg
Bulle (zegel), een Sumerische houder voor tokens